Yoda steht für:

 Yoda, eine Figur des Star-Wars-Universums, siehe Figuren aus Star Wars #Yoda
 Yoda, eine Gattung der Eichelwürmer, siehe Yoda purpurata

Yoda oder Yōda ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoul Yoda (* 2000), burkinischer Fußballspieler
 Alain Yoda (Bédouma Alain Yoda; * 1951), burkinischer Politiker
 Ikuko Yoda (1938–1983), japanische Hürdenläuferin und Sprinterin 
 Karim Yoda (Abdoul Karim Yoda; * 1988), französischer Fußballspieler
 Mitsumasa Yoda (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Yoda Yoshikata (1909–1991), japanischer Drehbuchautor
 Yūichi Yōda (* 1977), japanischer Fußballspieler